Heinrich Strub ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Strub (Politiker, 1786) (1786–1857), Schweizer Richter und Politiker, Regierungsrat
 Heinrich Strub (Politiker, 1875) (1875–1954), Schweizer Tierarzt und Politiker, Nationalrat 

Siehe auch:
 Heiri Strub (Heinrich Strub; 1916–2014), Schweizer Grafiker, Illustrator und politischer Aktivist